Эффузия:

 Эффузия в геологии — излияния жидкой лавы;
 Эффузия в физике — медленное истечение газов через малые отверстия.